Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 2002 im Damendoppel im Badminton.

1. Runde 
  Ella Tripp /  Sara Sankey –  Amaani Rasheed /  Sheen Rasheed: 7-0 / 7-2 / 7-1
  Felicity Gallup /  Joanne Muggeridge –  Milaine Cloutier /  Robbyn Hermitage: 7-1 / 7-0 / 7-1
  Grace Daniel /  Maryam Sude –  Mariama Eastmond /  Dionne Forde: 2-7 / 7-1 / 7-1 / 7-4
  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty –  Rhonda Cator /  Kate Wilson-Smith: 3-7 / 7-5 / 7-0 / 7-5
  Lucy Burns /  Solenn Pasturel –  Joyce Malebogo Arone /  Leungo Tshweneetsile: 7-1 / 7-5 / 7-2
  Deepthi Chapala /  Neelima Chowdary –  Juliette Ah-Wan /  Catherina Paulin: 7-2 / 7-0 / 6-8 / 7-0
  Kirsteen McEwan /  Elinor Middlemiss –  Claire Henderson /  Jayne Plunkett: 8-6 / 7-0 / 7-2
  Denyse Julien /  Tammy Sun –  Jwala Gutta /  Shruti Kurien: 7-1 / 8-6 / 7-3
  Jane Crabtree /  Kellie Lucas –  Kerry Ann Sheppard /  Robyn Ashworth: 7-2 / 7-4 / 7-5
  Jiang Yanmei /  Fatimah Kumin Lim –  Prisca Azuine /  Kuburat Mumini: 7-3 / 7-0 / 7-1
  Gail Emms /  Joanne Goode –  Elena Johnson /  Sarah Le Moigne: 7-0 / 7-0 / 7-1
  Ang Li Peng /  Lim Pek Siah –  Mary Ennoo /  Theresa Tetteh: w.o.

2. Runde 
  Amrita Sawaram /  Karen Foo Kune –  Elizabeth Cann /   Kerry Coombs-Goodfellow: w.o.
  Felicity Gallup /  Joanne Muggeridge –  Ella Tripp /  Sara Sankey: 7-4 / 7-3 / 0-7 / 7-3
  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty –  Grace Daniel /  Maryam Sude: 7-2 / 7-2 / 7-0
  Nicole Gordon /  Sara Runesten-Petersen –  Lucy Burns /  Solenn Pasturel: 7-2 / 7-0 / 7-0
  Kirsteen McEwan /  Elinor Middlemiss –  Deepthi Chapala /  Neelima Chowdary: 7-5 / 3-7 / 7-8 / 7-4 / 7-0
  Denyse Julien /  Tammy Sun –  Jane Crabtree /  Kellie Lucas: 3-7 / 7-4 / 7-2 / 3-7 / 7-1
  Ang Li Peng /  Lim Pek Siah –  Rita Yuan Gao /  Sandra Watt: 7-4 / 7-4 / 7-4
  Jiang Yanmei /  Fatimah Kumin Lim –  Amrita Sawaram /  Karen Foo Kune: 7-1 / 7-1 / 7-0

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand 
 1.  Ang Li Peng /  Lim Pek Siah
 2.  Nicole Gordon /  Sara Runesten-Petersen
 3.  Chin Eei Hui /  Wong Pei Tty
 3.  Gail Emms /  Joanne Goode
 5.  Felicity Gallup /  Joanne Muggeridge
 5.  Elinor Middlemiss /  Kirsteen McEwan
 5.  Denyse Julien /  Tammy Sun
 5.  Fatimah Kumin Lim /  Jiang Yanmei
 9.  Ella Miles /  Sara Sankey
 9.  Grace Daniel /  Miriam Sude
 9.  Lucy Burns /  Solenn Pasturel
 9.  Deepthi Chapala /  Neelima Chowdary
 9.  Jane Crabtree /  Kellie Lucas
 9.  Sandra Watt /  Yuan Gao
 9.  Amrita Sawaram /  Karen Foo Kune
 9.  Rhona Robertson /  Tammy Jenkins
 17.  Amaani Rasheed /  Shaeen Rasheed
 17.  Milaine Cloutier /  Robbyn Hermitage
 17.  Dionne Forde /  Mariama Eastmond
 17.  Kate Wilson-Smith /  Rhonda Cator
 17.  Joyce Malebogo Arone /  Leungo Tshweneetsile
 17.  Catherina Paulin /  Juliette Ah-Wan
 17.  Claire Henderson /  Jayne Plunkett
 17.  Jwala Gutta /  Shruti Kurien
 17.  Kerry Ann Sheppard /  Robyn Ashworth
 17.  Mary Ennoo /  Theresa Tetteh
 17.  Kuburatu Mumuni /  Prisca Azuine
 17.  Elizabeth Cann /  Kerry Coombs-Goodfellow
 17.  Elena Johnson /  Sarah Ann Garbutt

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

2002
Badminton 2002
Badminton
Badmintonwettbewerb in Manchester
Frauenbadmintonwettbewerb